Grimlock peut désigner :
 Grimlock, une race fictive appartenant au jeu de rôle Donjons et Dragons
 Grimlock, le nom de plusieurs personnages de la série Transformers